Oberg steht für:

 eine ehemalige Gemeinde Oberg (Ilsede) im Landkreis Peine, Niedersachsen, heute Ortsteil der Gemeinde Ilsede 

Oberg ist der Familienname folgender Personen:
 Oberg (Adelsgeschlecht), ein niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Achim Oberg (* 1972), deutscher Soziologe
 August Heinrich Oberg (1809–1872), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 	
 Carl Oberg (Mediziner) (1853–1923), deutscher Mediziner
 Carl Oberg (1897–1965), deutscher SS- und Polizeiführer und Kriegsverbrecher
 Eduard Oberg (1858–1917), deutscher Jurist
 Eilhart von Oberg, mittelhochdeutscher Dichter
 Georg Wilhelm Ludwig von Oberg (1711–1762), deutscher Adeliger und Mitbegründer der ältesten deutschen Freimaurerloge
 James E. Oberg (* 1944), US-amerikanischer Sachbuchautor (Raumfahrt)
 Kalervo Oberg (1901–1973), US-amerikanischer Anthropologe
 Lars Oberg (* 1979), deutscher Landespolitiker (Berlin) (SPD)
 Matt Oberg (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthias X. Oberg (* 1969), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Metta von Oberg (1737–1794), eine deutsche Baronesse und Stiftsdame 
 Uwe Oberg (* 1962), deutscher Pianist und Komponist

Oberg ist der Herkunftsname von
 Burchard von Oberg, Bischof von Hildesheim 1557–1573
 Metta von Oberg (1737–1794), deutsche Baronesse

Siehe auch:
 Öberg
 Ohberg